Stark eller Starke kan syfta på:

 Stark – ett efternamn samt personer med namnet
 Stark (roman) – en oman av Stephen King 1989, originaltitel The Dark Half
 Stor stark, glas med starköl av varierande storlek
 August den starke (1670–1733), kurfurste av kurfurstendömet Sachsenk och kung av Polen
 Starke man –  en svensk TV-serie från 2010 av Wiktor Ericsson och Anders Jansson

Geografi

Antarktis 

 Stark (ö),

USA 

 Stark, Kansas, ort, Neosho County, 
 Stark, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Starke, Florida, stad

Se även
 Stark County – flera olika county
 Starke County – ett county i Indiana

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar